Turiaçu, comune dello stato brasiliano di Maranhão
Turiaçu, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile